Die Kategoria e Parë 1988/89 (sinngemäß: Erste Liga) war die 50. Austragung der albanischen Fußballmeisterschaft und wurde vom nationalen Fußballverband Federata Shqiptare e Futbollit ausgerichtet. Die Spielzeit begann am 20. August 1988 und endete am 4. Juni 1989.

Spielmodus 
Die Liga umfasste erstmals seit elf Spielzeiten wieder 12 statt 14 Teams. In der Saison 1987/88 waren KS 31 Korriku Burrel, der FK Tomori Berat und KS Luftëtari Gjirokastra aus der Kategoria e Parë abgestiegen, für die neue Spielzeit kam KS Traktori Lushnja, das den direkten Wiederaufstieg geschafft hatte, hinzu. Titelverteidiger war 17 Nëntori Tirana.

Wie in den Vorjahren wurde die Meisterschaft in Meister- und Abstiegsrunde ausgespielt. Nach der regulären Spielzeit, in der jedes Team zwei Mal gegen die anderen Mannschaften antrat, machten die ersten sechs Teams der Tabelle in der Meisterrunde den Titel unter sich aus. Die Mannschaften von Platz sieben bis zwölf spielten die beiden Absteiger in die damals noch zweitklassige Kategoria e dytë aus. In beiden Runden traten die teilnehmenden Teams jeweils zwei Mal gegeneinander an, die Punkte aus der regulären Saison wurden fortgeschrieben. Der Meister zog in den Europapokal der Landesmeister ein.

Insgesamt fielen 439 Tore, was einem Schnitt von 2,3 Treffern pro Partie entspricht. Torschützenkönig wurde zum zweiten Mal in Folge Agustin Kola von 17 Nëntori Tirana mit 19 Treffern.

Vereine

Reguläre Saison 
Titelverteidiger 17 Nëntori Tirana konnte sich bereits in der regulären Saison an der Tabellenspitze festsetzen und zwei Punkte Vorsprung auf die Stadtrivalen Partizani und Dinamo herausspielen, die nach einer Spielzeit in der Abstiegsrunde wieder an die Spitze zurückkehrten. Überraschend souverän qualifizierte sich auch Apolonia Fier für die Meisterrunde. Dahinter setzten sich in einem engen Kampf Besëlidhja Lezha und Labinoti Elbasan etwas unerwartet gegen Vllaznia Shkodra durch. Auch der Vorjahresvizemeister Flamurtari Vlora verpasste die Runde der besten Sechs. Es folgten Lokomotiva Durrës, Besa Kavaja und Skënderbeu Korça. Aufsteiger Traktori Lushnja lag schon nach den ersten 22 Spieltagen vier Zähler hinter dem ersten Nichtabstiegsplatz.

 Tabelle

 Kreuztabelle

Meisterrunde 
17 Nëntori Tirana behielt seinen Vorsprung auch in der Meisterrunde und verteidigte den Titel. Mit der vierzehnten Meisterschaft der Vereinsgeschichte schloss man wieder zum bisherigen alleinigen Rekordmeister Partizani Tirana auf. Dieser wies als Zweiter am Ende drei Zähler Rückstand auf. Den Anschluss an die Spitze verlor während der letzten zehn Partien hingegen Dinamo Tirana. Von den anderen Teilnehmern an der Runde der besten Sechs ließen es Apolonia Fier, das mit dem Einzug in den UEFA-Pokal belohnt wurde, und vor allem Besëlidhja Lezha ruhiger angehen und verloren die meisten Spiele. Labinoti Elbasan jedoch verbesserte sich noch auf Rang fünf.

Abstiegsrunde 
Die überraschend in der Abstiegsrunde gelandeten Spitzenklubs Vllaznia Shkodra und Flamurtari Vlora sicherten überlegen den Klassenerhalt, Vllaznia blieb dabei sogar ungeschlagen. Aber auch Besa Kavaja und Lokomotiva Durrës setzten sich von den beiden Abstiegsrängen ab. Somit musste Skënderbeu Korça mit vier Punkten Rückstand ebenso wie der noch weiter zurückliegende Aufsteiger Traktori Lushnja den Gang in die Zweitklassigkeit antreten.

Die Mannschaft des Meisters 17 Nëntori Tirana

Literatur

Einzelnachweise 

1988 89
Fußballsaison 1988/89